Willén ist der Familienname folgender Personen:
 Liselott Willén (* 1972), schwedische Krimi-Schriftstellerin
 Niklas Willén (* 1961), schwedischer Dirigent

Siehe auch:
 Willen